Беловолжка Татарская () — деревня на северо-западе Буинского района республики Татарстан. Входит в состав Верхнелащинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 15 километрах к северо-западу от Буинска.

История 

В 1859 году деревня Белая Воложка, по правую сторону коммерческого тракта из г. Буинска в г. Курмыш, находилась во 2-м стане Буинского уезда Симбирской губернии.

Население 
В 1859 году в деревне Белая Воложка жило: 127 муж. и 126 жен.;

Примечания

Ссылки 
 Татарская энциклопедия / Гл. ред. М. Х. Хасанов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. — Т. 1.

Населённые пункты Буинского района